Го́голев Андре́й Никола́евич (род. 17 мая 1974, Семёнов, Горьковская область, СССР) — российский боксер, заслуженный мастер спорта по боксу, трёхкратный чемпион России (1996, 1997 и 1998 гг.), чемпион мира 2001 года.

Биография
Вырос в детском доме. В 11 лет вместе с другими воспитанниками детдома был приглашён на занятия боксом.

Любительская карьера
Выиграл первенство области и стал участником первенства России среди юношей, завоевав бронзовую награду.

В 1991 году, в возрасте 16 лет, в составе сборной команды ЦС "Трудовые резервы"  участвовал в первенстве СССР среди юниоров 1973-1974 годов рождения (последнем первенстве в Советском Союза) 1-10 марта 1991 года в Саратове. Андрей завоевал призовое место в весовой категории 46 кг. Согласно установленным правилам Государственным комитетом СССР по физической культуре и спорту Гоголев выполнил право на присвоение звания "Мастер спорта СССР". Это спортивное звание было присвоено сразу же по окончании соревнований, ещё до достижения им 17 летнего возраста.

В 1991 году присвоено звание мастер спорта СССР, в 1995 году — мастер спорта международного класса, в 2001 году — заслуженный мастер спорта Российской Федерации. 

Тренер — заслуженный тренер Российской Федерации, Голубков Игорь Викторович.

За победу на I Всемирных военных играх  в 1995 году в итальянском Риме награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В 2001 году из-за болезни лидера сборной Гайдарбека Гайдарбекова на чемпионат мира, в Белфаст (Северная Ирландия), в экстренном порядке был направлен Андрей Гоголев. В результате Андрей уверенно выиграл в решающем поединке у узбекского боксёра Уткирбека Хайдарова и получил золотую медаль в весовой категории до 75 кг. В полуфинале взял верх над британцем Карлом Фрочем.

В составе сборной команды России был бронзовым призёром Кубка мира 2002 года в казахстанской Астане. Принимал участие в чемпионате мира 1997 (выбыл в 1/4 финала), чемпионата Европы 1998 года, Играх Доброй Воли в 1998 году.

Провел на любительском ринге 368 поединков, в 324 боях одержал победу.

Отличник физической культуры и спорта России.

Профессиональная карьера

В 2006 году провёл два боя, в которых победил по очкам.

Является президентом общественной Федерации бокса Нижегородской области. Майор запаса Госнаркоконтроля. 

Почетный гражданин Городецкого района Нижегородской области.

В 2010 году баллотировался в депутаты Земского собрания Городецкого района 5-го созыва как независимый кандидат. 14 марта 2010 года был избран депутатом. 

Является президентом общественной Федерации бокса Нижегородской области. 

Женат, имеет дочь и сына, увлекается рыбалкой.

Литература 
"Бокс Первенство СССР юниоры 1973-1974 гг.". Издание  Государственного Комитета СССР по физической культуре и спорту совместно с Федерацией Бокса СССР, Саратов, март 1991 г.

Примечания

Ссылки 
 
 Интервью сайту Александра Колесникова

Боксёры СССР
Боксёры 1990-х годов
Боксёры 2000-х годов
Боксёры средней весовой категории
Боксёры полутяжёлой весовой категории
Чемпионы России по боксу
Чемпионы мира по боксу
Чемпионы Всемирных военных игр по боксу
Сотрудники ФСКН
Майоры (Российская Федерация)